Gurian ist der Familienname folgender Personen:

 Michael Gurian, US-amerikanischer Schriftsteller und Sozialphilosoph
 Michael Gurian (Musikinstrumentenbauer) (* 1943), US-amerikanischer Gitarrenbauer
 Paul R. Gurian (* 1946), US-amerikanischer Filmproduzent und Drehbuchautor
 Waldemar Gurian (1902–1954), deutscher Politikwissenschaftler und Publizist

Gurian Guitars ist auch der Name eines Unternehmens, das von den 1960er Jahren bis 1981 hochwertige akustische Gitarren baute, die von Michael Gurian entworfen wurden.